

Film, toneel 
 Topaze (toneelstuk), Frans toneelstuk uit 1928, door Marcel Pagnol
 Topaze (Amerikaanse film), Amerikaanse film uit 1933, met John Barrymore en Myrna Loy
 Topaze (Franse film, 1933), Franse film uit 1933, met Louis Jouvet en Simone Héliard
 Topaze (1936), Franse film, geregisseerd door Marcel Pagnol
 Topaze (1951), Franse film, geregisseerd door Marcel Pagnol
 Mr. Topaze, film uit 1961, met Peter Sellers

Overig 
 HMS Topaze, naam van vier schepen van de Britse marine
 Topaze (Frans schip), naam van negen schepen van de Franse marine
 Topaze (raket), een Franse raket

Zie ook 
 Topaas
 Topaz